Тейлор, Генри: Тейлор, Генри Милтон (1903—1994) — государственный деятель Багамских островов.
 Тейлор, Генри Фитч (1853—1925) — американский художник.